Alessandro Bon è il nome di diverse persone.

 Alessandro Bon (1514-1566) – nobiluomo veneziano, proprietario terriero.
 Alessandro Bon (1654-1715) – condottiero veneziano, ucciso dai Turchi dopo la conquista di Nauplia, 18 luglio 1715